Дуков — многозначный термин.

Населённые пункты 
 Дуков () — коммуна в Германии, в земле Мекленбург-Передняя Померания.

Персоналия 
 Дуков, Виктор Иванович (1955—2000) — советский и украинский общественно-политический деятель, председатель Овидиопольской райгосадминистрации.
 Дуков, Михо (; род. 1955) — болгарский борец вольного стиля, серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион Европы.